Тьер ():

Топонимы:
 Тьер — город во Франции, супрефектура в департаменте Пюи-де-Дом.
 Тьер — округ во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом
 Тьер — кантон во Франции
 Тьер — река, расположенная во Франции, в департаментах Изер и Савойя в регионе Овернь-Рона-Альпы.

Личности
 Тьер, Адольф (1797—1877) — французский политический деятель.
 Тьер, Элиз (1818—1880) — супруга Адольфа Тьера.

См. также 
 Тьерская городская стена